Onomàstica:

 Iotape de Mèdia, filla del rei Artavasdes I de Mèdia Atropatene
 Iotape de Commagene, dona i germana d'Antíoc IV de Commagene.

Geografia:

 Iotape fou una ciutat de Cilícia, al districte de Selenitis